Kommunen (pt. município, tidigare concelho) är den administrativa enheten för lokal självstyrelse i Portugal.

Portugal har 308 kommuner.

Varje kommun har ett kommunfullmäktige (assembleia municipal) som består av dels direktvalda ledamöter (deputados municipais) dels av ordföranden i kommundelarna (presidentes das juntas de freguesia), samt en kommunstyrelse (câmara municipal) som väljs av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens ordförande (presidente da câmara municipal) brukar vara huvudnamnet i det parti som får flest röster i kommunalvalet (eleições autárquicas) vart fjärde år.

De portugisiska kommunerna grundades successivt mellan 1055 och 1999.
Några kommuner skapades innan Portugal blev en suverän stat. Exempelvis São João da Pesqueira - den äldsta kommunen - grundades år 1055-1065 , Coimbra år 1085, Santarém år 1095 och Guimarães år 1096 . Särskilt mellan 1200 och 1300, skapades många nya kommuner - nästan en tredjedel av dagens existerande kommuner.

Lista över kommunerna i Portugal

Se även
Kommunalval i Portugal
Freguesia

Referenser

Externa länkar
Portugisiska kommunförbundet (på engelska)
De portugisiska kommunernas historia
Albufeira - en kommun i Portugal
Lissabons kommunfullmäktige

Politik i Portugal
Portugals administration